Borsa Italiana - bolsa de valores da Italia, com sede em Milão.
 Borsa Istanbul - bolsa de valores da Turquia, com sede em Istambul.
 Borşa - município da Roménia, no distrito de Maramureş.
 Borșa (Cluj) - município da Roménia, no distrito de Cluj.

Ver também
Borso
Borša
Hruba Borsa
Børsa